Фінал у командній першості зі спортивної гімнастики серед жінок на XXX Олімпійських іграх відбувся 31 липня 2012 року з 16:30 до 18:40 за місцевим часом. За медалі боролися 8 найкращих команд за результатами кваліфікації.

Призери

Фінал 

 місце на снаряді серед команд

Кваліфікація

Посилання 
 Гімнастика на офіційному сайті ігор